

Religion

Saint-Sacrement est un nom donné à l'Eucharistie par l'Église catholique, et par extension à l'hostie consacrée. 
 L'Adoration du Saint-Sacrement est l'adoration de l'hostie consacrée, présentée dans un ostensoir ou un tabernacle (au reposoir le Jeudi saint).  
 La solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (ou Fête-Dieu) est une fête religieuse (catholique et anglicane) célébrée le jeudi qui suit la fête de la Sainte-Trinité.
 L'office du Saint-Sacrement est un office liturgique composé par Thomas d'Aquin.

Groupes religieux
 La congrégation du Très-Saint-Sacrement a été fondée en France en 1856 par Pierre-Julien Eymard.
 Les Servantes du Très-Saint-Sacrement (S.S.S.) forment une congrégation religieuse catholique fondée en France le  par le père Pierre-Julien Eymard.
 Les Adoratrices du Saint-Sacrement forment une congrégation religieuse catholique fondée en Italie en 1882 par Francesco Spinelli.
 L’ordre des Adoratrices perpétuelles du Saint-Sacrement a été fondé en Italie par Caterina Sordini (1770-1824), en religion Marie-Madeleine de l'Incarnation.
 La congrégation des Sœurs du Saint-Sacrement est une congrégation religieuse catholique fondée par Louis Agut (1695-1778) à Mâcon.
 La congrégation des sœurs du Saint-Sacrement de Valence est une congrégation religieuse catholique féminine fondée au Calvaire de Boucieu le Roi en 1715 sous l’impulsion de Pierre Vigne.
 La Compagnie du Saint-Sacrement est une société secrète catholique fondée en 1630 par Henri de Lévis.

Noms en religion 
 Mère María Luisa Josefa du Saint-Sacrement (1866-1937), religieuse mexicaine, vénérable catholique, fondatrice de congrégations carmélitaines.
 Dominique du Saint-Sacrement, bienheureux espagnol

Écoles
 Le collège Saint-Sacrement est un établissement privé d'enseignement secondaire situé dans le Vieux-Terrebonne, dans la région de Lanaudière (Québec, Canada).
 L'école secondaire Mont-Saint-Sacrement est une école secondaire privée située à Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec, Canada).

Hôpital
L'Hôpital du Saint-Sacrement est un hôpital situé à Québec.

Toponymie
Le quartier Saint-Sacrement est un quartier de la ville de Québec. 
Le Saint-Sacrement est également le nom donné à un vaste domaine historique de Toulon (Var, France) et qui fut durant longtemps réservé à plusieurs congrégations religieuses (faubourg de Saint-Jean du Var).

Dans les arts
La Dispute du Saint-Sacrement de Raphaël, quatrième fresque de la salle de la Signature, est peinte entre 1509 et 1510.

Églises 
 
 

Eucharistie